Langer je příjmení následujících osob:

 Alfons Jindra (Alfons Jindřich Langer; 1908–1978), český skladatel, aranžér a hudebník
 Alois Langer (1893–1945), československý politik a poslanec 
 Bernhard Langer, německý golfista
 David Langer (* 1976), český fotbalista, záložník
 Eduard Langer (1852–1914), českoněmecký právník, podnikatel, menšinový aktivista a politik
 Filip Langer (* 2001), český florbalový útočník a reprezentant
 František Langer (1888–1965), český lékař a spisovatel, bratr Jiřího
 Franz Langer, pseudonym spisovatele Karla Maye
 Gerard Langer (1900–??), český a československý politik, poválečný poslanec KSČ
 Ivan Langer (* 1967), český politik
 Jaroslav Langer (1918–2008 nebo 2009), česko-německý právník a politolog
 Jiří Langer (1894–1943), český publicista a překladatel, bratr Františkův
 Johann Langer (???–1921), moravskoněmecký podnikatel a politik, zemský poslanec a starosta Šternberka
 Johannes Langer, německý teolog a reformátor
 Josef Jaroslav Langer (1806–1846), český básník
 Julius Langer, svitavský podnikatel; viz Langrova vila
 Karel Langer (1878–1947), český malíř
 Martin Langer (* 1972), český básník, fotograf a režisér
 Milan Langer (* 1955), český pianista
 Miroslav Langer, rozcestník
 Petr Langer (* 1977), český právník
 Radovan Langer, ředitel hranického gymnázia
 Robert Langer, vícero nositelů
 Stanislav Langer (1924–2004), český klinický psycholog a vysokoškolský učitel 
 Walther Langer (1899-1955), československý krasobruslař

ženská podoba
 Aneta Langerová (* 1986), česká zpěvačka
 Suzanne Langerová (1896–1985), americká filozofka 

podobné příjmení
 Langr

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení